Le Grand Prix moto du Japon 1991 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. L'épreuve s'est déroulée du 22 au  sur le circuit de Suzuka.

C'est la onzième édition du Grand Prix moto du Japon.

Classement catégorie

Classement catégorie

Classement catégorie

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1991
Sport au Japon en 1991
Japon
Sport en mars 1991